Ohio bezeichnet:
 Ohio, ein US-Bundesstaat
 Ohio River, ein Fluss in den USA
 Ohio Country, Bezeichnung für das Land westlich der Appalachen am Oberlauf des Ohio River und seiner Quellflüsse im 18. und 19. Jahrhundert
 USS Ohio, Kriegsschiffe mit dem Namen Ohio (Liste)
  die Ohio (Schiff), ein Öltanker im Zweiten Weltkrieg
 Albertic, ein Passagierschiff, 1923 bis 1926 als Ohio im Dienst
 Ohio Express, eine Musikband
 (439) Ohio, Asteroid des Hauptgürtels
 Ohio-Klasse, eine Baureihe von U-Booten
 Ohio Electric Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ohio Falls Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ohio Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ohio Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ohio Range, Gebirgszug im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ohio (Würfelspiel), ein Würfelspiel

Ohio ist der Familienname folgender Personen:
 Noah Ohio (* 2003), englisch-niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Ohio County